Kiara puede referirse a:

Kiara (cantante), cantante, actriz y abogada venezolana.
The Lion King II: Simba's Pride#Kiara, personaje de la película El rey león II.